Alberto Fanesi (1948) – allenatore ed ex calciatore argentino
 Massimiliano Fanesi (1972) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Pasquale Fanesi (1954) – ex calciatore italiano
Fanesi – abitanti di Fano Adriano
Fanesi – abitanti di Fano